Stazione di Ponte Tresa – stazione ferroviaria sulle ferrovie Ghirla-Ponte Tresa e Ponte Tresa-Luino
 Stazione di Ponte Tresa – stazione ferroviaria sulla ferrovia Lugano-Ponte Tresa